La Taça Ribeiro dos Reis 1964-1965 fu la 4ª edizione dell'omonima competizione creata in onore del giornalista sportivo António Ribeiro dos Reis. La squadra vincitrice fu il Beira-Mar.

Squadre partecipanti e formula 
In questa edizione erano presenti 6 squadre di Primera Divisão e 26 squadre di Segunda Divisão. Le 32 squadre si sfidarono in quattro gironi da otto squadre in cui le prime avanzarono alle semifinali.

Primeira Divisão

6 squadre

Segunda Divisão

26 squadre

Gruppi

I Gruppo

II Gruppo

III Gruppo

IV Gruppo

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Voci correlate 
Primeira Divisão 1964-1965
Taça de Portugal 1964-1965

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964-1965